Grumello ima više značenja:
 Grumello, Bergamo
 Grumello, Brescia
 Grumello, Vicenza